Antennuloniscus är ett släkte av kräftdjur. Antennuloniscus ingår i familjen Haploniscidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Antennuloniscus